Sirois est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Allan Sirois (né en 1975), joueur de hockey sur glace canadien
Allyre Sirois (1923-2012), juge et agent secret canadien
Anne-Marie Sirois est une dessinatrice, réalisatrice et scénariste canadienne
Charles Sirois (né en 1954) est un homme d'affaires canadien
Claude Sirois (né en 1949), musicien canadien
Dominique Sirois (née en 1976), artiste canadienne
Marie Sirois (1865-1920), athlète et femme forte canadienne-française
Richard Z. Sirois (né en 1956) est un animateur radiophonique et un humoriste canadien
Sandra Sirois, conceptrice et animatrice de télévision québécoise
Yves Sirois (né en 1959), physicien canado-français

Autre
Commission Rowell-Sirois, commission canadienne sur la situation économique et financière